FC Senec foi uma equipe eslovaca de futebol com sede em Senec. Disputava a primeira divisão da Eslováquia (Campeonato Eslovaco de Futebol).

Seus jogos são mandados no NTC Senec, que possui capacidade para 3.264 espectadores.

História 

O FC Senec foi fundado em 1994.

Ligações externas 

Senec
Clubes de futebol extintos em 2008